Ива́н Ана́ньев:
 Ананьев, Иван Васильевич (1906?—1975) — советский авиаконструктор, лауреат Ленинской премии.
 Ананьев, Иван Егорович (1852—?) — член III Государственной думы от Костромской губернии.
 Ананьев, Иван Никитич (1904—1973) —  генерал-майор инженерно-технической службы, член-корреспондент Академии артиллерийских наук.
 Ананьев, Иван Фёдорович (1910—1944) — Герой Советского Союза.